

Letteratura 
 Mostri (Watchers) – romanzo di Dean Koontz del 1987
 Mostri – romanzo di Tiziano Sclavi del 1994

Musica 
 Mostri – singolo di Giorgieness del 2021
 Mostri – album di Giorgieness del 2021

Pagine correlate 
 Mostro (disambigua)
 Mostro